Маня может иметь следующие значения:

Румынская фамилия 
Ма́ня () — фамилия турецкого происхождения, от  (мани) — народная частушка в форме четверостишия.
 Маня, Кристиан (род. 1997) — румынский футболист, защитник;
 Маня, Николае (1954—2014) — румынский футболист, тренер и функционер;
 Маня, Норман (род. 1936) — румынский писатель и диссидент.

Также румынское мужское имя.
 Мэнеску, Маня (1916—2009) — премьер-министр Румынии в 1974—1979 годах.

Русское имя 
Ма́ня — русское женское имя, уменьшительное от имени Мария.

См. также 
«Маня» — неформальное прозвище барабанщика групп «Ария» и «Кипелов» Александра Манякина.